Туеле има више значења:
 Округ Туеле (Јута)
 Туеле (Јута)